Sankt Kollmann oder St. Kollmann ist der Name folgender geographischer Objekte:

 St. Kollmann (Gemeinde Griffen) (Šentkolman), Ortschaft und Katastralgemeinde von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Sankt Kollmann (Gemeinde Schildorn), Ortschaft und Katastralgemeinde (St. Kollmann) von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sankt Koloman (Begriffsklärung) 
 Koloman (Heiliger) († 1012), vermutlicher irischer Königssohn